Рикардо Рада (; 1885 — 1956) — испанский военный деятель, генерал-лейтенант сухопутных войск; участник Гражданской войны 1936—1939 годов.

Биография 
Родился в Малаге 5 февраля 1885 года в семье Ricardo de Rada и Natalia del Peral Obispo. 

Окончил Пехотную академию в Толедо, служил в Альмерии, в 1913 году был переведён в Марокко. Участвовал в Рифской войне, служил в Испанском легионе.

Участвовал в парламентских выборах в Испании 1936 года в провинции Альмерия, проиграв их представителю Испанской конфедерации независимых правых Lorenzo Gallardo. 

В 1936 году в составе организации Рекете участвовал в путче 17—18 июля. Участвовал в битве за Мадрид, сражении на Хараме, битве на Эбро, где командовал 152-й Марокканской дивизией.

Рикардо Рада принимал участие во Второй мировой войне. Был командиром механизированной дивизии «Брунете». 

Во время диктатуры Франсиско Франко занимал многочисленные военные посты. В 1946 году был повышен до генерал-лейтенанта. С 1952 года был директором музея Вооружённых сил Испании в Толедо.

Умер 8 июня 1956 года в Мадриде.

C 1911 года был женат на María de la Presentación Martínez, в этом браке родилось пятеро детей.

Награды 
 Среди многих наград Рикардо Рада был удостоен — ордена Гражданских заслуг (Испания), крестов Военных заслуг 1-й и 2-й степеней (Испания), ордена Чёрного орла (Пруссия), Ависского ордена (Португалия), ордена Короны Италии, ордена Почётного легиона (Франция).

Примечания

Ссылки 
 TENIENTE GENERAL D. RICARDO RADA PERAL 
 RADA PERAL, Ricardo 
 Batalla Sierra de Guadarrama. Ricardo de Rada y Peral. Enrique Líster. 

Военачальники Испании
Участники гражданской войны в Испании (франкисты)
Участники Второй мировой войны